Финал Лиги чемпионов УЕФА 2009 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2008/09, 54-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 17-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 27 мая 2009 года, на стадионе «Олимпийский» в Риме. В матче встретились испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед».

Претенденты 
В финале приняли участие:
  «Манчестер Юнайтед» — трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, в том числе предыдущего розыгрыша, чемпион Англии 2008/09. Клуб трижды выходил в финал турнира и все 3 раза праздновал победу.
  «Барселона» — двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании 2008/09. Клуб выходил в финал турнира 5 раз, последний раз — в сезоне 2005/06 — победа над «Арсеналом».

Плей-офф

Отчёт о матче

Статистика 
 Первый тайм  Второй тайм  Всего

Ход матча 

Несмотря на мнение множества экспертов, играть первым номером начала не «Барселона», а «Манчестер». В первую же минуту в ворота Барсы мог залететь мяч после отличного удара Роналду со штрафного, но Вальдес спас свою команду. В следующие 10 минут «Манчестер» нанёс 4 удара, а Барса — 0. Казалось, что манкунианцы главенствуют, но в первой же серьёзной атаке барселонцев они дали сбой. Уже на 10-й минуте Это’О буквально с 10 метров расстрелял ван дер Сара — 1:0. 

После гола «Манчестер» «поплыл», стал чуть хуже контролировать мяч, но и «Барселона» расслабилась, провела пол-атаки. Все опасные удары наносил Криштиану Роналду со штрафных. Ближе к середине тайма очень опасно бил Месси, но выше ворот.

В финале гол Л. Месси на 70-й минуте.

Прочее 
 В день проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2009 веб-сайт Google изменил свою главную страницу в стиле футбольной тематики.
 Пак Чи Сон стал первым азиатским игроком, который сыграл в финале Лиги чемпионов УЕФА.
 «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. До этого он трижды выходил в финал престижного турнира и все три раза неизменно выигрывал.
 «Барселона» прервала беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, насчитывавшую 25 матчей.
 На церемонии финала выступал Андреа Бочелли.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2009
Лига чемпионов
Май 2009 года
События 27 мая
Лига чемпионов 2009
Лига чемпионов 2009
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по футболу в Италии
Футбол в Италии в 2009 году
Спорт в Испании в 2009 году
Спорт в Великобритании в 2009 году
Лига чемпионов УЕФА 2008/2009